У́лица Генера́ла А́рмии Е́пишева — улица в северо-западной части Советского района Астрахани. Начинается от безымянного моста через канал имени Варвация, пересекает Донбасскую улицу, Ленский переулок, Бакинскую улицу, улицы Радищева, Медицинскую, Гоголя, Карла Либкнехта, Ахшарумова, Богдана Хмельницкого и Николая Островского и заканчивается у Пороховой улицы.

История 
До 1920 года называлась Поперечно-Затонной, затем была переименована в Семипалатинскую, в 1985 году получила современное название в честь Алексея Алексеевича Епишева.

Застройка 
 дом 4/7 —  Собор Святого Владимира (1895‒1902 гг.)

Галерея

Примечания 

Улицы Астрахани